Maraton je lahko:
 maraton, tekaška disciplina
 Maraton, mesto v Grčiji, znano po bitki na Maratonskem polju
 Maraton, športni klub
 Maraton, album slovenske rock skupine Siddartha
 Marathon, album ameriške latino rock skupine Santana
 Maratonski deček, grška bronasta skulptura iz 4. stoletja pr. n. št.